Luigi Facta
Emmanuel Ratier#Activité d'éditeur et de libraire